«Берёзовая Роща» — название парков различных городах

 «Берёзовая роща» — парк в Киеве.
 «Берёзовая роща» — парк в Москве.
 «Берёзовая роща» — парк в Яранске.